Мен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 45 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 501 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1065,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер